Purgatorius es un género extinto de mamíferos placentarios que vivió desde el Cretácico Superior hasta el Paleoceno Superior, entre 66 a 56 millones de años. Este mamífero fósil es el ejemplo de protoprimate más antiguo, pero su posición taxonómica es incierta. 

Se ha argumentado que Purgatorius fue un antepasado tanto de los primates verdaderos como de los plesiadapiformes, sin embargo los primates parecen haber evolucionado de los plesiadapiformes, por tanto Purgatorius se convertiría en el ancestro de los plesiadapiformes y los primates posteriormente derivarían de estos últimos.   

Inicialmente se describió a partir de un diente como proveniente del límite Cretácico-Paleoceno, pero ante el hallazgo de nuevos especímenes se revaluó su procedencia al Paleoceno Inferior.

Descripción 

Purgatorius tenía el tamaño de un roedor pequeño, entre 10 y 20 cm. Solo el remanente de dientes y mandíbulas han sido encontradas; estas estructuras no difieren demasiado de las que se esperaría encontrar en un ancestro común de todos los mamíferos placentarios, presumiblemente un insectívoro.

Los dientes del Purgatorius presentan algunos rasgos que son característicos tanto de los plesiadapiformes, como de los verdaderos primates. Su diseño sugiere que comía no solo insectos, sino también algún tipo de material blando de origen vegetal, probablemente frutas.

Controversia 
Las reconstrucciones a menudo muestran a Purgatorius, escurriéndose bajo los pies de dinosaurios del Cretácico Superior como el Tyrannosaurus rex y el Triceratops. Actualmente una especie, Purgatorius ceratops, fue llamado así pensando en esta idea. Sin embargo casi todos los fósiles de Purgatorius provienen de principios del Paleoceno en Norteamérica. Solo un pequeño diente ha sido encontrado junto con los restos de dinosaurios, pudiendo ser este diente una contaminación de rocas del Paleoceno, que han sido mezcladas por error con material provenientes del Cretácico, cuando fueron cribados los sedimentos.

Aun si no fue realizada una mezcla durante la recolección, es posible que algo similar ocurriera hace cerca de 65 millones de años. Los depósitos en los cuales fue originado el único diente de Purgatorius, fueron probablemente arrastrado, durante los inicios del Paleoceno por un río, sembrándolo profundamente, dentro de los sedimentos del Cretácico, mezclando los restos recientes de mamíferos del Paleoceno con fósiles más antiguos, tales como dientes de dinosaurios.

No obstante, sin duda existieron animales desconocidos similares a los primates, a finales del Cretácico, pero no existe evidencia convincente de ello.

Filogenia 

Se ha propuesto que Purgatorius y los plesiadapiformes estarían relacionados con los primates de la siguiente manera:

Referencias 

 Szalay, F. S. & Delson, E. 1979: Evolutionary history of the Primates. Academic Press. 
 Lofgren, D. L. 1995: The Bug Creek Problem and the Cretaceous-Tertiary Transition at McGuire Creek, Montana. Univ. of California publications in geological sciences 140, 1-185

Enlaces externos 
 Primate-like mammals: A stunning diversity in the tree tops

Plesiadapiformes
Mamíferos del Cretácico
Mamíferos del Paleoceno
Mamíferos extintos de América del Norte
Géneros de mamíferos